Ninjago: Geheimnis der Tiefe steht für:

 Ninjago: Geheimnis der Tiefe (The Island), vierzehnte Staffel der computeranimierten Fernsehserie Ninjago
 Ninjago: Geheimnis der Tiefe (Seabound), fünfzehnte Staffel der computeranimierten Fernsehserie Ninjago